Falaise (Ardennes), França
 Falaise (Calvados), França
 La Falaise, Yvelines, França
 La Bossa de Falaise, lloc d'una batalla en la Segona Guerra Mundial